Portia ist der Name

einer weiblichen Figur aus William Shakespeares Komödie Der Kaufmann von Venedig
der Frau des Marcus Iunius Brutus (eigentlich: Porcia), siehe Porcia (Tochter Catos)
des Apostolischen Nuntius Bartolomeo Portia (* 1525 (?); † 1578)
eines Monds des Planeten Uranus, siehe Portia (Mond)
einer Stadt in Arkansas, USA, siehe Portia (Arkansas)
einer Gattung von Spinnen, die in fremden Netzen Jagd auf die fremde Spinne machen, siehe Portia (Gattung)
 der Schauspielerin Portia de Rossi (* 31. Januar 1973)

Siehe auch:
Portiabaum
Porzia
Porcia (Begriffsklärung)